Burnsville Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Burnsville Township (Anson County, North Carolina)
 Burnsville Township (Yancey County, North Carolina)